Dandi steht für:

 Dandi (Gujarat), Dorf im Bundesstaat Gujarat in Indien
 Dandi (Iran), Stadt in der Provinz Zandschan in Iran
 Dandi (Nigeria), Local Government Area im Bundesstaat Kebbi in Nigeria
 Dandi, ethnische Gruppe in Westafrika, siehe Dendi (Ethnie in Westafrika)
 Dandi, ehemalige Provinz des Songhaireichs und Landschaft in Westafrika, siehe Dendi (Westafrika)

Siehe auch:
 Dandy (Begriffsklärung)